Winkler steht für:

Personen:
 Winkler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Winkler von Mohrenfels, Adelsgeschlecht

Orte und Ortsteile:
 Winkler (Manitoba), Kleinstadt in Kanada
 Winkler am Holz, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Winkler (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Winkler (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Winkler (Gemeinde Langenwang), Ort bei Langenwang, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Winkler (Kansas), Vereinigten Staaten
 Winkler (Missouri), Vereinigten Staaten
 Winkler (Texas), Vereinigten Staaten

Unternehmen:
 Winkler (Automarke), ehemaliger deutscher Autohersteller
 Winkler Bäckereimaschinen-Backöfen, ehemaliges deutsches Unternehmen
 Winkler+Dünnebier, Unternehmen
 Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, Unternehmen
 Winkler Unternehmensgruppe, Unternehmen
 Verlag Dr. Dieter Winkler

Weiteres:
 Winkler (Mondkrater)
 Winkler-Generator, ein Verfahren zur Vergasung von Braunkohle
 ein Verfahren zur Sauerstoffbestimmung in Wasser, siehe Oxymetrie
 Winkler Film, ein österreichischer Filmverleih
 Winkler Prins, niederländische Enzyklopädie

Siehe auch:
 Winckler
 Winkler County